Barbershop steht für:

 Salon, in dem der Barbier arbeitet
 Barbershop (Musik), ein Typ des mehrstimmigen Gesangs ohne Begleitung

Filme und Serien:
 Barbershop (Film), US-amerikanische Filmkomödie (2002)
 Barbershop 2, US-amerikanische Filmkomödie (2004)
 Barbershop (Serie), US-amerikanische Sitcom (2005)
 Barbershop: The Next Cut, US-amerikanische Filmkomödie (2016)